2-й американский шахматный конгресс проходил в Кливленде с 4 по 15 декабря 1871 года.

Регламент 
Турнир проходил в два круга.
 Контроль времени 12 ходов за час.
 Ничьи переигрывались.
 Призовой фонд был 290 долларов, первый приз — 100 долларов. Стартовый взнос 10 долларов.
 Игровое время: с 9 до 12, с 14 до 17 и 19 до 22. Эти диапазоны времени могли быть увеличены (но не сокращены!) при обоюдном согласии игроков.

Таблица турнира

Примечания

Литература 
 Brownson, O. A. Jr (1872), The Book of the Second American Chess Congress Held at Cleveland, Ohio, Dubuque, Iowa

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1871 год в шахматах
Спортивные соревнования в Кливленде